Zur Liste der Tunnel in Thüringen siehe
Liste der Eisenbahntunnel in Thüringen
Liste der Straßentunnel in Thüringen